Dagmar Louise Elisabeth von Dänemark (* 23. Mai 1890 auf Schloss Charlottenlund; † 11. Oktober 1961 auf Kongstedlund bei Aalborg) war eine dänische Prinzessin aus dem Haus Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg, einer Nebenlinie des Hauses Oldenburg. Bis zu ihrer Hochzeit war sie Angehörige des dänischen Königshauses. Durch Heirat war sie Angehörige der briefadeligen Familie Castenskiold.

Leben 
Dagmar von Dänemark war das achte und jüngste Kind des dänischen Königs Friedrich VIII. (1843–1912) und seiner Frau Louise von Schweden-Norwegen (1851–1926). Benannt wurde sie nach ihrer Tante Dagmar von Dänemark, die durch Heirat Kaiserin von Russland war. Ihr Bruder Christian (X.) folgte seinem Vater auf den dänischen Thron, ihr Bruder Karl wurde als Haakon VII. König von Norwegen. Ihre Nichte Astrid war durch Heirat Königin von Belgien. Dagmar wuchs auf den Schlössern Charlottenlund und Amalienborg auf.

Dagmar ging einen anderen Weg als viele ihrer hochadeligen Verwandten und heiratete den aus dem niederen Adel stammenden Gutsbesitzer Jørgen Castenskiold (1893–1978). Die offizielle Erlaubnis hierzu erteilte ihr König Christian X. 1922. Die Familie Castenskiold gehörte seit 1745 dem dänischen Briefadel an und stand über Generationen dem dänischen Königshaus nahe. Jørgen Castenskiold betrieb das Gut Kongstedlund auf der Halbinsel Himmerland in Nordjütland. Er erhielt später den Titel eines Hofjägermeisters. Die Hochzeit fand am 23. November 1922 auf Schloss Fredensborg statt. 

Dagmar und ihr Mann lebten auf Kongstedlund in Jütland und bekamen fünf Kinder, von denen eines im Kindesalter starb:  

 Carl Frederik Anton Jørgen Castenskiold (13. November 1923 – 14. April 2006), verheiratet mit Bente Grevenkop-Castenskiold
 Christian Ludwig Gustav Fritz Castenskiold (* 10. Juli 1926), verheiratet mit Cecily Abbots
 Jorgen Frederick Aage Erik Helge Castenskiold (16. März 1928 – 4. Mai 1964), verheiratet mit Kirsten Schlichtkrull
 Dagmar Louise Thyra Sophie Augusta Petra Castenskiold (11. September 1930 – 12. Juli 2013), verheiratet mit Poul Bitsch
 Christian Frederik Castenskiold (1931–1937)

Aus den Ehen ihrer Kinder gingen neun Enkelkinder hervor. Einer ihrer Söhne wurde ein erfolgreicher Geschäftsmann in den USA, ein anderer wurde Offizier bei der dänischen Marine. 

Dagmar von Dänemark starb am 11. Oktober 1961 auf Kongstedlund.

Vorfahren

Literatur

Einzelnachweise 

Familienmitglied des Hauses Oldenburg (Dänische Linie Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg, Dänemark)
Friedrich VIII. (Dänemark)
Adliger (Dänemark)
Däne
Geboren 1890
Gestorben 1961
Frau